Rywalizacja w wadze do 130 kg mężczyzn w stylu klasycznym w zapasach na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 15 sierpnia w Olimpijskim Centrum Treningowym.

W zawodach wzięło udział 19 zapaśników z 19 państw.
Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji na trzecich kolejnych igrzyskach został Kubańczyk Mijaín López, srebro zdobył Rıza Kayaalp z Turcji, a brązowy medal - reprezentant Azerbejdżanu Sabah Szari’ati oraz Rosji Siergiej Siemionow.

Klasyfikacja

Drabinka turniejowa 

 Repasaże

Linki zewnętrzne 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016